ASL Airlines Belgium (также известна под именем TNT Airways) — бельгийская грузовая авиакомпания, базирующаяся в  аэропорту Льеж.

История 
В мае 2016 года TNT Airways перешла в собственность группы ASL Aviation. Это было одним из условий сделки по приобретению нидерландской TNT Express американской компанией FedEx. В том же году авиакомпания сменила своё название на ASL Airlines Belgium.

В октябре 2019 года компания Jettainer стала партнёром ASL Airlines Belgium, занимающимся обработкой ULD.

В 2019 году ASL Airlines Belgium продала Cargolux три самолёта Boeing 747-400F

14 марта 2020 года авиакомпания доставила груз из 500 000 хирургических масок в Рим для борьбы с распространением вируса COVID-19.

Флот 
Флот TNT Airways в 2016 году состоял из:
 14 Boeing 737-400 
 4 Boeing 747-400
 3 Boeing 777-200 
 3 Boeing 737-300 
 2 Boeing 757-200

Инциденты 
23 августа 2019 года самолёт Boeing 747, выполняющий рейс 3V-820, прервал взлёт в аэропорту Наньчан-Чанбэй. В результате торможения у самолёта спустило несколько шин на шасси, и единственная взлётно-посадочная полоса аэропорта была закрыта, никто не пострадал.

Примечания 

Авиакомпании Бельгии